Hanxleden ist
 der Name eines deutschen Adelsgeschlechts, siehe Hanxleden (Adelsgeschlecht)
 ein Ortsteil der Stadt Schmallenberg im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Hanxleden (Schmallenberg)

Hanxleden ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Christoph von Hanxleden zu Eickel († 1770), Generalvikar und Domherr in Münster und Minden 
 Hermann Caspar von Hanxleden zu Eickel († 1760), Domherr in Münster und Minden
 Johann Ernst von Hanxleden (1681–1732), deutscher Jesuit, Missionar und Orientalist
 Leopold von Hanxleden zu Eickel (1736–1790), Domherr in Münster 
 Ludewig von Hanxleden (1744–1815), Offizier, Rittergutsbesitzer und Politiker
 Ludwig von Hanxleden (1821–1891), Landtagsabgeordneter Waldeck
 Paul Karl von Hanxleden zu Eickel, Domherr in Münster
 Wilhelm von Hanxleden (1789–1869), deutscher Richter und Politiker